Albeni (Gorj), een plaats in het Roemeense district Gorj
Albeni (Teleorman), een plaats in het Roemeense district Teleorman